Herbie Blash (1948 -), directeur de course adjoint de la Fédération internationale de l'automobile pour les courses de Formule 1.
 Jabari Blash (1989 -), joueur de baseball américain.